Антроповы — российский дворянский род.

В 1573 году опричниками Ивана Грозного числились: Ждан и Иван Антроповы.

Николай Александрович Антропов (1796—1851), капитан Нежинского егерского полка, и брат его Александр Александрович Антропов (1801—1863), губернский секретарь, актуариус Эстляндского обер-ландгерихта, жалованы 10 августа 1834 года дипломом на потомственное дворянское достоинство по заслугам их отца Александра, надворного советника, советника Московской палаты гражданского суда и расправы, и деда, Николая Никитича Антропова (1777—1812), действительного статского советника, председателя Олонецкой уголовной палаты (1793).

Описание герба 
Щит разделён на четыре части, из коих в первой в серебряном поле две золотые крестообразно сложенные сабли, и над оными дворянская корона, во второй и третьей в голубых полях: во второй три серебряные шестиугольные звезды (изм. польский герб Карп), в третьей серебряный якорь с анкерштоком (польский герб Котвица), а в четвёртой в красном поле серебряная крепость.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, на поверхности коей два чёрные орлиные крыла и над оными серебряная звезда. Намёт на щите серебряный и голубой, подложенный голубым и серебром. Герб Антроповых внесён в Часть 1 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, не внесённых в Общий Гербовник, стр. 43.

Антроповы в «ЭСБЕ» 
В начале XX века «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» так описывал эту дворянскую фамилию:

Примечания

Литература 
 Дипломное дело Антроповых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Санкт-Петербургской губ.1848 г. Герб внесен в Дипломную тетрадь 1834 г.  РГИА, ф.1343, оп.16, д.2311

Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость